Le nom « Frédéric de Danemark » (en danois, Frederik af Danmark) peut désigner plusieurs princes de la maison d’Oldenbourg :
 des monarques de Danemark :
 Frédéric  de Danemark (1471-1533), fils de Christian  de Danemark et de Dorothée de Brandebourg-Kulmbach ; 
 Frédéric  de Danemark (1534-1588), fils de Christian  de Danemark et de Dorothée de Saxe-Lauenbourg ; 
 Frédéric  de Danemark (1609-1670), fils de Christian  de Danemark et d’Anne-Catherine de Brandebourg ;
 Frédéric  de Danemark (1671-1730, fils de Christian  de Danemark et de Charlotte-Amélie de Hesse-Cassel ;
 Frédéric  de Danemark (1723-1756), fils de Christian  de Danemark et de Sophie-Madeleine de Brandebourg-Culmbach ;
 Frédéric  de Danemark (1768-1839), fils de Christian  de Danemark et de Marie-Sophie de Hesse-Cassel ;
 Frédéric  de Danemark (1808-1863), fils de Christian  de Danemark et de Charlotte de Mecklembourg-Schwerin ;
 Frédéric  de Danemark (1843-1912), fils de Christian  de Danemark et de Louise de Hesse-Cassel ;
 Frédéric  de Danemark (1899-1972), fils de Christian  de Danemark et d’Alexandrine de Mecklembourg-Schwerin ; 

 princes danois de la maison d’Oldenbourg : 
 Frédéric de Danemark (1529-1556), fils de Frédéric  de Danemark et de Norvège et de Sophie de Poméranie ;
 Frédéric-Charles de Danemark (1701-1702), fils de Frédéric  de Danemark et de Louise de Mecklembourg-Güstrow ; 
 Frédéric-Christian de Danemark (1726-1727), fils de Frédéric  de Danemark et d’Anne-Sophie de Reventlow ; 
 Frédéric de Danemark (1753-1805), prince héréditaire de Danemark, fils de Frédéric  de Danemark et de Juliane-Marie de Brunswick ;
 Frédéric de Danemark (1968), prince héréditaire de Danemark, fils de Marguerite  de Danemark et de Henri de Laborde de Monpezat.